Mortag ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred August Mortag (1824–1892), deutscher Richter, Verwaltungsbeamter und Politiker 
 Gerald Mortag (1958–2023), deutscher Radsportler und -trainer